Rosauro Varo Rodríguez (Sevilla, 1 de febrero de 1979) es un emprendedor y empresario español. Desempeña los cargos de presidente de GAT Inversiones, vicepresidente del Consejo de Administración del Grupo PRISA, miembro del Consejo de Administración de Acciona Energía y del Consejo Asesor de Telefónica España.

Biografía 
Estudió en el Colegio Jesuita Portaceli de Sevilla y se licenció en Derecho por la Universidad de Sevilla. Es pareja de la actriz Amaia Salamanca con la que tiene tres hijos: Olivia Varo Salamanca, Ignacio Varo Salamanca y Mateo Varo Salamanca.

Carrera profesional 
Inició su carrera empresarial en 1998 desarrollando diferentes proyectos de emprendimiento hasta que en 2004 funda GAT Inversiones, compañía de la que es presidente. Desde entonces ha centrado sus inversiones en sectores estratégicos como el turístico, el inmobiliario, el tecnológico y el de telecomunicaciones, siempre con el foco puesto en empresas con un fuerte componente de I+D+i y en nichos con alto potencial de crecimiento. 

Socio en la plataforma tecnológica y primer unicornio español Cabify, también impulsó el desarrollo de PepePhone. Como vicepresidente de la compañía de telecomunicaciones, Rosauro Varo propulsó su crecimiento convirtiéndola en la mayor operadora móvil virtual de España y la telco mejor valorada. Asimismo, ha sido miembro de diversos consejos de administración, como el de El León de El Español Publicaciones S.A., editora del diario El Español y del portal financiero Invertia. Con anterioridad, fue responsable de desarrollo de negocio en MP Corporación, empresa de ingeniería, construcción y medio ambiente. 

En 2019 vendió sus 2.000 licencias de VTC a Cabify.

Además de presidente de GAT Inversiones, desde diciembre de 2020 es también consejero del Grupo PRISA. En 23 de febrero de 2021 la compañía le nombra vicepresidente del Consejo de Administración. Rosauro Varo es también, presidente del Comité de Transformación Digital, miembro de la Comisión Delegada, de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo de la compañía de educación y medios, así como miembro del Consejo de Administración de Diario El País SL.

En mayo de 2021, se incorporó al Consejo de Administración de Acciona Energía, compañía donde es también miembro de la Comisión de Auditoría y Sostenibilidad.

En diciembre de 2022 entró a formar parte del Consejo Asesor de Telefónica España.   

En 2018, el Instituto Choiseul lo incluyó en el puesto 4º del Ranking CHOISEUL 100, Economic Leaders for Tomorrow sobre los 100 profesionales y empresarios, de 30 a 42 años, más influyentes.

Rosauro Varo es miembro de la junta directiva del Círculo de Empresarios del Sur de España (CESUR). Compagina su carrera profesional con la docencia. Es profesor del Máster en Finanzas y Banca de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y ponente del Programa de Alta Dirección de la San Telmo Business School, en donde aborda materias relacionadas con el ámbito de las transacciones corporativas, fusiones y adquisiciones o la economía digital. En el marco de su acción social y cultural, Rosauro Varo es patrono del Teatro Real, y de la Fundación Alalá, dedicada al desarrollo de proyectos de integración social de colectivos en riesgo de exclusión en el sur de España. Asimismo, es patrono de la Fundación CYD en representación de PRISA.

En junio de 2022 fue galardonado con el Premio Emprendedor del Año en España, que entrega la consultora EY, después de haber recibido dicho reconocimiento por Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla.

En enero de 2023, recibe el Premio Alma de Andalucía por su Desarrollo Empresarial, otorgado por la Federación de Comunidades Andaluzas Centro España (FECACE) y la Junta de Andalucía. Estos galardones premian a aquellos andaluces que representan y promocionan los valores de Andalucía en Madrid.

Referencias

Enlaces externos
Página oficial del Grupo Prisa

Nacidos en Sevilla
Emprendedores
Empresarios de Andalucía